Beir steht für:

 Fred Beir (1927–1980), US-amerikanischer Schauspieler
 veraltet für Murle (Ethnie), eine Ethnie im Südsudan
 veraltet für Murle (Sprache), Sprache der Murle